Banda Neira peut désigner :

Toponyme

Banda Neira : une des dix îles de l'archipel des îles Banda, dans la province des Moluques ;
 Banda Neira : chef-lieu du district de l'archipel des îles Banda, dans la province des Moluques.

Homonymie de toponyme